Бота — многозначное слово.

Персоналии 
 Бота, Кинга (род. 1977) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Бота, Леон (1985—2011) — южноафриканский художник, музыкант и диджей.
 Бота, Луис (1862—1919) — бурский военный и политический деятель, дипломат.
 Бота, Питер Виллем (1916—2006) — 7-й президент ЮАР.
 Бота, Франсуа (род. 1968) — южноафриканский боксёр-профессионал.
 Бота, Фредерик (1932—2018) — бывший министр иностранных дел ЮАР.

Прочее 
 Бота — округ в Малайзии, провинция Перак.
 Бота — средневековая мера объёма.
 Бота — разновидность лодки с высоким носом и кормой и развалистыми бортами, распространённой на Камчатке.
 Бота ( — небольшой бурдюк) — бурдюк (кожаный мешок) для хранения вина в Испании и Португалии.
 Бота — вымышленная инопланетная цивилизация гуманоидов из научно-фантастической вселенной «Звездного Пути».
 (1354) Бота — типичный астероид главного пояса.

См. также 
 Бода
 Бот
 Боте
 Ботта